Жан I (; 1267 — 31 січня 1330) — маркграф Намюру у 1305—1330 роках.

Із біографії 
Походив з французького шляхетського роду Дамп'єр. Старший син Гвідо I, графа Фландрії і маркграфа Намюру, від другого шлюбу з Ізабеллою Люксембурзькою. У вересні 1290 року він був заручений з Бланкою, донькою Філіпа III, короля Франції. У березні 1297 року батькі відмовилися від управління над Намюром на користь Жана, але Гвідо I зберігав титул маркграфа до своєї смерті у 1305 році.

У 1296 році Жан I разом з батьком і братами прибув до Парижу на запрошення французького короля Філіпа IV, який підступно захопив Дамп'єрів, запроторивши їх до в'язниці. Жан звільнився лише у 1298 році.

1300 року Гвідо I зазнав поразки від французів, внаслідок чого був знову ув'язнений. Невдовзі за цим Жан підписав з різними містами Льєзького єпископства договір про союз та захист, спрямований переважно проти Франції. 1302 року Жан I став одним з очільників повстання проти Франції, військо якої зазнало поразки у битві при Куртре. Але останні зазнали поразки 1304 році в битві при Монс-ан-Певел. У вересні того ж року не зміг завадити французькій армії захопити Лілль. Мир Фландрії із Францією було підписано у червні 1305 року в Атіс-сюр-Орж. Того ж року помирає батько Жана I.

1307 року визнав зверхність Вільгельма I, графа Еноо. У 1308 році Карл Валуа висунув права на маркграфство Намюрське, але король Франції визнав маркграфом Жана I. Того ж року оженився на Маргариті, доньці Роберта, графа Клермон-ан-Бовезі, проте вона померла вже наступного року. 6 березня 1309 року пошлюбив Марію, доньку Філіпа д'Артуа, сеньйора Коншу (за контрактом у Парижі), підтвердженого в Пуассі у січні 1310 року.

1310 року Жан I супроводжував імператора Генріха VII до Італії. За його підсутності у маркграфстві 1313 року спалахнуло повстання, спричинене великими податками, які впровадила дружина Жана I. Повстання придушив Арнульф V, граф Лоона. 1314 року отримав від імператора сеньйорію Камбре. Невдовзі вигнав єпископа Камбреського з міста і провів репресивні заходи проти духовенства, за що його відлучили від церкви (до 1317 року).

1318 року почав війну проти льєзького єпископа Адольфа II де Лам Марка, що тривала до 1322 року, підтримавши повстання міст Юї та Фосе. Втім бойовії дії не принесли жодній зі сторін успіху.

Помер 1330 року. Владу спадкував старший син Жан II.

Примітки

Джерела 
 Ch. Piot. Jean Ier // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1889. — Vol. 10. — P. 304—307.
 JEAN de Flandre

Маркграфи Намюра
Дім Дамп'єр